

Miejscowości w Polsce
 Annówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kock
 Annówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Mycielin

Miejscowości na Ukrainie
 Annówka – wieś w rejonie oratowskim, obwodu winnickiego.

Linki zewnętrzne